Žabnica (Brezovica), een plaats in de Sloveense gemeente Brezovica
 Žabnica (Kranj), een plaats in de Sloveense gemeente Kranj